BLR est un sigle qui signifie :
 Bourg-la-Reine, une commune française du département des Hauts-de-Seine ;
 boucle locale radio, selon la liste des abréviations en informatique ;
 , un jeu FPS en ligne futuriste.

BLR est un code qui signifie :
 Biélorussie, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
                                                                               

Code